Saint-Germain puede referirse a: 

 Saint-Germain, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Germain, comuna francesa situada en Aube.
 Saint-Germain, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Saint-Germain, comuna francesa situada en Alto Saona.
 Saint-Germain, comuna francesa situada en Vienne.